Denumirea de Blateț se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Blateț, un sat în comuna Kiustendil, regiunea Kiustendil;
 Blateț, un sat în comuna Sliven, regiunea Sliven.